Cáceres C.B. puede hacer referencia a:

 Cáceres Club Baloncesto, desaparecido equipo de baloncesto de la ciudad española de Cáceres (1992-2003).
 Cáceres Ciudad del Baloncesto, equipo de baloncesto de la ciudad española de Cáceres, fundado en 2007.